Con il nome di Santa Faustina sono venerate:

Santa Faustina (I secolo), martire a Corfù, celebrata il 29 aprile;
Santa Faustina Kowalska (†1938), religiosa della Congregazione delle Suore della Beata Maria Vergine della Misericordia (5 ottobre);
Santa Faustina di Como (VI secolo), benedettina, sorella di santa Liberata, commemorata il 19 gennaio;
Santa Faustina, martire venerata sulla Via Latina, commemorata il 5 luglio;
Santa Faustina di Cizico, venerata a Palma Campania (†303), ricordata il 10 giugno e il 3 ottobre.

fr:Sainte Faustine